Der Begriff Semit bezeichnet:

 einen Angehörigen der Semiten
 eine ehemalige antizionistische jüdische Zeitschrift Semit (Zeitschrift), die seit 2014 als Blog "Der Semit" weitergeführt wird

Siehe auch